Skylla, Scylla – potwór morski z mitologii greckiej, córka Forkosa
 Skylla, Scylla – królewna Megary w mitologii greckiej, córka Nisosa
 Skylla – przylądek na Sycylii
 Scylla – wiedźma z serii gier Hugo
 Scylla and Charybdis – album studyjny zespołu très.b
 Scylla et Glaucus – opera napisana przez Jean-Marie Leclair'a
 (155) Scylla – planetoida z pasa głównego asteroid
 Scylla – system zarządzania bazą danych